Александр Фёдорович Ши́шкин:
 Шишкин, Александр Фёдорович (богослов) (1897—1965) — деятель Русской православной церкви.
 Шишкин, Александр Фёдорович (философ) (1902—1977) — советский философ.